Ricardo «Canario» Martínez (Río Branco, 21 de julio de 1963) es un cantante, compositor y guitarrista uruguayo de música popular.

Biografía 
En 2005 obtuvo el primer premio de la categoría solista en el concurso Nacional del Festival del Reencuentro "Maestro Rúben Lena" celebrado a orillas del Olimar y en el año 2006 repite el éxito en el Festival de Durazno.

Además obtiene el primer puesto en el concurso las "Voces de Aquel lugar" en Treinta y Tres. Compartido con Pancho Ruiz

Posteriormente en 2007 gana el premio revelación en el departamento de Durazno que dio lugar a su presentación en el Festival de Varadero en Argentina, representando al Festival de Durazno.

Junto a su banda se ha presentado en varios Festivales de Uruguay, tales como: Festival de la Patria Gaucha (Tacuarembó); Festival Minas y Abril (Lavalleja); Festival del Olimar (Treinta y Tres); Festival Club de Leones de Lascano; Festival La frontera canta a orillas del Yaguarón (Río Branco) y también realizó presentaciones en Brasil, donde el tema "El Vasco viejo" editado en su primer trabajo, ganó un premio como mejor melodía.

En 2009, graba y presenta su primer trabajo discográfico, editado en forma independiente y con el apoyo de varias empresas, llamado: "Por mi rincón natal", el mismo está compuesto en su mayoría por temas inéditos, predominando su interpretación y caudal de voz, con un toque de exquisitos arreglos musicales, los cuales hoy día intenta difundir y llegar al público a nivel nacional e internacional.
En 2013, lanza su disco "En la vida" editado por una productora reconocida a nivel nacional. A mediados de 2014 se certifica disco de oro.

En 2011 obtuvo el premio Charrúa de Oro en el festival de Durazno máxima distinción del canto nacional Uruguayo

Discografía 
Por mi rincón natal (2009)
En la vida (2013)

Cantantes masculinos de Uruguay
Compositores de Uruguay
Guitarristas de Uruguay
Músicos de folclore de Uruguay
Nacidos en Río Branco